Martin Nikolai Røymark (né le  à Oslo en Norvège) est un joueur professionnel de hockey sur glace norvégien. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2003, il débute au Manglerud Star dans l’Eliteserien. Après une saison en 1. divisjon, le second échelon national, il signe en Sparta Sarpsborg en 2005. Il intègre l'effectif des Frölunda HC en 2009.

Carrière internationale 
Il représente la Norvège au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il dispute son premier championnat du monde senior en 2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2002-2003|| Manglerud Star || Eliteserien || 3|| 0|| 0|| 0|| 0||  ||  ||  ||  || 
|-
|2003-2004|| Manglerud Star || Eliteserien || 28|| 2|| 1|| 3|| 12||  ||  ||  ||  || 
|-
|2004-2005|| Manglerud Star || 1. divisjon || 32|| 14|| 15|| 29|| 26||  ||  ||  ||  || 
|-
|2005-2006|| Sparta Sarpsborg || Eliteserien || 42|| 9|| 7|| 16|| 20|| 6|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
|2006-2007|| Sparta Sarpsborg || Eliteserien || 41|| 10|| 8|| 18|| 43|| 13|| 2|| 2|| 4|| 14
|-
|2007-2008|| Sparta Sarpsborg || Eliteserien || 40|| 18|| 24|| 42|| 77|| 6|| 0|| 4|| 4|| 2
|-
|2008-2009|| Frölunda HC || Elitserien || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
|2008-2009|| Sparta Sarpsborg || Eliteserien || 42|| 14|| 32|| 46|| 36|| || || || || 
|-
|2009-2010|| Frölunda HC || Elitserien || 55|| 5|| 4|| 9|| 12|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2010-2011|| Timrå IK || Elitserien || 55|| 14|| 9|| 23|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Timrå IK || Elitserien || 55|| 6|| 11|| 17|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Färjestads BK || Elitserien || 55|| 4|| 2|| 6|| 22|| 10|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2013-2014 || Färjestads BK || SHL || 52 || 8 || 5 || 13 || 12 || 15 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
|2014-2015|| Färjestads BK || SHL || 55 || 6 || 7 || 13 || 12 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2015-2016|| Färjestads BK || SHL || 52|| 2|| 12|| 14|| 6|| 5|| 0 || 2 || 2 || 0
|-
|2016-2017|| Tappara || Liiga || 55 || 6 || 7 || 13 || 12 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2017-2018|| MODO Hockey || Allsvenskan || 42|| 4|| 5|| 9|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019|| Vålerenga ishockey || GET ligaen || 42|| 16|| 23|| 39|| 51|| 11|| 8|| 4|| 12|| 8
|-
|2019-2020|| Vålerenga ishockey || GET ligaen || 28|| 11|| 5|| 16|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021|| Vålerenga ishockey || GET ligaen || 25|| 10|| 8|| 18|| 14|| -|| -|| -|| -|| -

Internationales

Références

Naissance en novembre 1986
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Timrå IK
Joueur du Färjestads BK
Joueur du Tappara
Joueur des Sparta Sarpsborg
Joueur du Vålerenga ishockey
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018